Station Roche (Engeland)
 Station Roche (Zwitserland)
 Station Roche-lez-Beaupré (Frankrijk)